Andreas Görgen (* 1967) ist ein deutscher Verwaltungsjurist und politischer Beamter. Er ist seit Dezember 2021 Leitender Beamter (Amtschef) im Amt eines Ministerialdirektors bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Leben

Ausbildung 
Görgen studierte Rechtswissenschaften und Germanistik in Bonn, Paris, Düsseldorf und Tübingen. Er promovierte 2001 mit der Arbeit Rechtssprache in der frühen Neuzeit. Eine vergleichende Untersuchung der Fremdwortverwendung in Gesetzen des 16. und 17. Jahrhunderts an der Eberhard Karls Universität Tübingen.

Werdegang 
Nach dem Studium arbeitete er ab 1996 zunächst am Berliner Ensemble. Zwischenzeitlich bildete er sich mit einem Stipendium an der École nationale d’administration weiter und war danach als Referent im Bereich der Filmfinanzierung der öffentlichen Hand tätig. 

Nach einer Tätigkeit als Referent im Leitungsstab des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Julian Nida-Rümelin (SPD), war er Referent in der Europaabteilung des Bundeskanzleramtes. Anschließend war er von 2005 bis 2009 Referent des Bundesministers Frank-Walter Steinmeier (SPD) im Auswärtigen Amt. Danach arbeitete er von 2009 bis 2014 als Führungskraft im Energiesektor bei Siemens in Paris und Südwesteuropa. Er kehrte 2014 zurück in das Auswärtige Amt und war dort von April 2014 bis Dezember 2021 Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation.

Im Dezember 2021 wurde Görgen unter Staatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) zum Leitenden Beamten (Amtschef) im Amt eines Ministerialdirektors bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ernannt. Er folgte auf Günter Winands.

Veröffentlichungen (Auswahl) 
 Rechtssprache in der frühen Neuzeit. Eine vergleichende Untersuchung der Fremdwortverwendung in Gesetzen des 16. und 17. Jahrhunderts, zugl. Diss. Tübingen 2001 – Frankfurt am Main 2002
 mit Carsten Brosda: Engere Zusammenarbeit fördern : Grenzen zwischen den kulturpolitischen Zuständigkeiten überwinden, in: Politik & Kultur (2021), 2, S. 17

Einzelnachweise 

Ministerialdirektor (Bund)
Person (Auswärtiges Amt)
Person (Bundeskanzleramt, Deutschland)
Person (Siemens)
Verwaltungsjurist
Deutscher
Geboren 1967
Mann